Laran – miejscowość i gmina we Francji
 Laran – etruski bóg wojny